Rogers är ett engelskt efternamn, inte att förväxla med Rodgers, som behandlas separat.

Personer med efternamnet Rogers
Personer utan angiven nationalitet är från USA
 Adam Rogers, gitarrist
 Annette Rogers (1913–2006), löpare

 Bill Rogers(född 1951), golfspelare
 Brett Rogers (född 1981), MMA-utövare

 Carl Rogers (1902–1987), psykolog
 Chloe Rogers (född 1985), brittisk landhockeyspelare
 Charles Rogers (1904–1999), skådespelare
 Clifford Joy Rogers (1897–1962), politiker, republikan, guvernör i Wyoming

 Daniel Rogers (1754–1806), politiker, federalist, guvernör för Delaware
 Doug Rogers (1941–2020), kanadensisk judoutövare

 Ernest E. Rogers (1866–1945), politiker, viceguvernör för Connecticut
 Evan Rogers, musikproducent och låtskrivare 
 Everett Rogers (1931–2004), sociolog

 Ginger Rogers (1911–1995), skådespelare, sångerska och dansare
 Greg Rogers (född 1948), australisk simmare

 Hal Rogers (född 1937), politiker, republikan, kongressrepresentant för Kentucky

 Jane Rogers (född 1952), brittisk författare
 Jason Rogers (född 1983), fäktare
 Jean Rogers (1916–1991), skådespelare
 Jereme Rogers, skateboardåkare
 Jim Rogers (född 1942), amerikansk finansman
 John Rogers (ishockeyspelare) (1910–?), brittisk ishockeyspelare
 John Rankin Rogers (1838–1901), politiker, guvernör i Washington

 Kasey Rogers (1926–2006), skådespelare
 Kenny Rogers (1938–2020), countryartist

 Margaret Rogers (1874–1953), tjänsteflicka i Vita huset
 Mat Rogers (född 1976), australisk rugbyspelare
 Melville Rogers (1899–1973), kanadensisk konståkare
 Michael Rogers (född 1979), australisk tävlingscyklist
 Mike Rogers, flera personer
 Mike Rogers (politiker född 1958), republikan, kongressrepresentant för Alabama
 Mike Rogers (politiker född 1963), republikan, kongressrepresentant för Michigan
 Mimi Rogers (född 1956), skådespelare

 Nick Rogers (född 1977), brittisk seglare

 Randolph Rogers (1825–1892), skulptör
 Richard Rogers (1933–2021), brittisk arkitekt
 Robbie Rogers (född 1987), fotbollsspelare
 Roy Rogers (1911–1998), skådespelare och sångare

 Sally Rogers (född 1964), engelsk skådespelare
 Samuel Rogers (1763–1855), engelsk skald
 Suzanne Rogers (född 1944), skådespelare 

 Thorold Rogers (1823–1890), brittisk nationalekonom
 Todd Rogers (född 1973), beachvolleybollspelare

 Wayne Rogers (1933–2015), skådespelare
 Will Rogers (1879–1935), skådespelare
 William N. Rogers (1892–1945), politiker, demokrat, kongressrepresentant för New Hampshire
 William P. Rogers (1913–2001), politiker, republikan, utrikes- och justitieminister

Annat
 Buck Rogers – amerikansk tecknad äventyrsserie 1929–1983

Geografi

USA 

 Rogers, Arkansas, ort, , Benton County, 
 Rogers, Texas, ort, Bell County
 Rogers, Minnesota, ort, Hennepin County, 
 Rogers, Ohio, ort, Columbiana County, 
 Rogers, New Mexico, gruva, Santa Fe County,

Se även
 Mount Rogers, flera platser

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar